Эдуард Штайн (; , Кляйнширма (ныне в черте коммуны Обершёна), — , Зондерсхаузен) — немецкий композитор и дирижёр.

Биография 
С 1852 года возглавлял придворный оркестр Зондерсхаузена. На этом посту выступал, в частности, как пропагандист симфонических произведений Ференца Листа, с которым состоял в переписке, и музыки Рихарда Вагнера: в частности, 26 марта 1858 года Штайн поставил в Зондерсхаузене оперу Вагнера «Лоэнгрин», и эта постановка получила высокую оценку автора. Автор концерта для гобоя с оркестром, концертштюка для контрабаса с оркестром и др.

Учеником Штайна был шотландский композитор Александр Маккензи.

Примечания

Литература 
 Hans Eberhardt. Musikerleben: Gesammelte Aufsätze zur thüringischen Musik- und Musikergeschichte / Herausgegeben von Volker Wahl. — Felix u. Ursula Weigner, 2000. — 168 S. ISBN 3-89807-016-6

Академические музыканты Германии